Napalan (Semidang Alas), een plaats in Indonesië
Napalan (Talo Kecil), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing